Burke kan syfta på

 Burke's Peerage –  ett brittiskt förlag grundat 1826 med inriktning på genealogiska titlar
 Burke (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Australien 

 Burke (region), Queensland,

Se även
 Bourke – stad i norra delen av New South Wales

USA 

 Burke, Texas, Angelina County, 
 Burke, Virginia, Fairfax County, 
 Burke, New York, Franklin County, 
 Burke, South Dakota, countyhuvudort, Gregory County, 
 Burke, Idaho, spökstad i Idaho
 Burke, Vermont, stad i Vermont

Se även
Burke County – flera

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar